BAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Biawonque (Gabon)
 BAW – codice vettore ICAO per British Airways
 BAW – acronimo di Beijing Automobile Works, casa automobilistica cinese.